Bunescu:
 Marius Bunescu
 Mihai Bunescu

Vezi și 
 Bunești (dezambiguizare)

Nume de familie românești